Ettore Zaccari – ebanista italiano
Leon Zaccari – pallavolista italiano
Raoul Zaccari – politico italiano